André Bareau (1921-1993), orientaliste français.
 François Bareau de Girac (1730-1820), évêque de l'Église catholique française.
 Georges Bareau (1866-1931), statuaire et sculpteur français.
 Juliet Wilson Bareau (1935-), critique et historienne de l'art britannique.